Verschillende literaire werken:
Oden (Horatius), een verzameling gedichten van Horatius
Oden (Bijbel), een deuterocanoniek boek bij het Oude Testament
Oden van Salomo, een verzameling van 42 liederen op naam van Salomo, behorend tot de pseudepigrafen
Ode (dichtkunst), een lofzang in het algemeen
Oden (Arkansas)
Oden (gerecht), een Japans gerecht